Группа 4 отборочного турнира чемпионата мира 2019 в зоне УЕФА состоит из пяти команд: Швеции, Дании, Украины, Венгрии и Хорватии. Жеребьёвка турнира состоялась 25 апреля 2017 года.

Матчи в группе прошли в два круга с 17 сентября 2017 по 4 сентября 2018 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира. Команда занявшая второе место имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты 

 Примечания
 1.  Матч сборных Швеции и Дании, запланированный на 20 октября, отменён из-за конфликта игроков сборной Дании с национальной федерацией. УЕФА возбудило дисциплинарное дело против Дании.
 2.  16 ноября УЕФА объявило о присуждении сборной Дании поражения со счётом 3:0 и штрафа € 20 000.

Бомбардиры 

6 мячей

  Надия Надим

  Санне Троэльсгор

5 мячей

  Пернилла Хардер

4 мяча

  Дарья Апанащенко

  Косоваре Аслани

3 мяча

  Фанни Ваго

  Жанетт Якабфи

  Стина Блакстениус

2 мяча

  Хенриетта Чисар
  Татьяна Козыренко
  Сандра Жигич

  Элин Рубенссон
  Каролин Сегер
  Лина Хуртиг

  София Якобссон

1 мяч

  Сигне Бруун
  Нанна Кристиансен
  Тереза Нильсен
  Николин Сёренсен
  Симоне Сёренсен

  Дарья Кравец
  Ольга Овдийчук
  Изабелла Дуйменович
  Изабелла Лойна
  Ивана Руделич

  Мимми Ларссон
  Нилла Фишер
  Ханна Фолькессон
  Магдалена Эрикссон

1 автогол

  Матея Бошняк

Примечания

Ссылки 
 Положение команд

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019